est une expression anglophone qui peut faire référence à :

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 Just Can't Get Enough, chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .